Trucker steht für:
 Fernfahrer, Synonym für Trucker
 Trucker (Magazin), ein Magazin
 Trucker (1978), kanadischer Film von Peter Carter (Regisseur) 
 Trucker (2008), amerikanischer Film von James Mottern 
 ein Roman von Terry Pratchett, neu aufgelegt in der Nomen-Trilogie 

Siehe auch: